Dit is een lijst van planetoïden 54301-54400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54301) - || 2000 JG64|| 10 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54302) - || 2000 JA66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54303) - || 2000 JD66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54304) - || 2000 JE66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54305) - || 2000 JB69|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54306) - || 2000 JC70|| 2 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54307) - || 2000 JT71|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54308) - || 2000 JF73|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54309) - || 2000 JN73|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54310) - || 2000 JO73|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54311) - || 2000 JR73|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54312) - || 2000 JZ73|| 2 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (54313) - || 2000 JL75|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54314) - || 2000 JS75|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54315) - || 2000 JU75|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54316) - || 2000 JV75|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54317) - || 2000 JD76|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54318) - || 2000 JF76|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54319) - || 2000 JG76|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54320) - || 2000 JL80|| 6 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (54321) - || 2000 JA81|| 15 mei 2000 || Črni Vrh
|-
| (54322) - || 2000 JZ83|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54323) - || 2000 JQ86|| 1 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54324) - || 2000 KO3 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54325) - || 2000 KP3 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54326) - || 2000 KY3 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54327) - || 2000 KB4 || 27 mei 2000 || P. G. Comba
|-
| (54328) - || 2000 KO5 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54329) - || 2000 KD6 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54330) - || 2000 KH7 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54331) - || 2000 KS7 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54332) - || 2000 KQ9 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54333) - || 2000 KJ10|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54334) - || 2000 KS10|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54335) - || 2000 KJ12|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54336) - || 2000 KU13|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54337) - || 2000 KL15|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54338) - || 2000 KN18|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54339) - || 2000 KA19|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54340) - || 2000 KX22|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54341) - || 2000 KD24|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54342) - || 2000 KF24|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54343) - || 2000 KY26|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54344) - || 2000 KK27|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54345) - || 2000 KS28|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54346) - || 2000 KZ28|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54347) - || 2000 KB29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54348) - || 2000 KP29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54349) - || 2000 KX29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54350) - || 2000 KO30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54351) - || 2000 KV30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54352) - || 2000 KK31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54353) - || 2000 KH32|| 29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54354) - || 2000 KO32|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54355) - || 2000 KJ33|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54356) - || 2000 KK33|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54357) - || 2000 KN33|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54358) - || 2000 KM35|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54359) - || 2000 KD36|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54360) - || 2000 KK36|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54361) - || 2000 KM37|| 24 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (54362) Restitutum || 2000 KP8|| 27 mei 2000 || M. Collins, M. White
|-
| (54363) - || 2000 KH39|| 24 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (54364) - || 2000 KN42|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54365) - || 2000 KO42|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54366) - || 2000 KL43|| 26 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (54367) - || 2000 KL48|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54368) - || 2000 KM50|| 23 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54369) - || 2000 KS50|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54370) - || 2000 KT50|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54371) - || 2000 KC52|| 23 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54372) - || 2000 KN53|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54373) - || 2000 KZ53|| 27 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54374) - || 2000 KM55|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54375) - || 2000 KO55|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54376) - || 2000 KV56|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54377) - || 2000 KE58|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54378) - || 2000 KB60|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54379) - || 2000 KA61|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54380) - || 2000 KR61|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54381) - || 2000 KD62|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54382) - || 2000 KM62|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54383) - || 2000 KC63|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54384) - || 2000 KU63|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54385) - || 2000 KB64|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54386) - || 2000 KD64|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54387) - || 2000 KF64|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54388) - || 2000 KD65|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54389) - || 2000 KS65|| 27 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54390) - || 2000 KZ66|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54391) - || 2000 KO67|| 31 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54392) - || 2000 KH70|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54393) - || 2000 KX72|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54394) - || 2000 KB73|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54395) - || 2000 KD75|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54396) - || 2000 KW78|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54397) - || 2000 KC80|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54398) - || 2000 KP82|| 23 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54399) - || 2000 KV82|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (54400) - || 2000 LD || 1 juni 2000 || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten